Serra de Bernils (Sant Quirze Safaja), serra a Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Serra de Bernils (Sant Martí de Centelles), serra a Sant Martí de Centelles (Osona)